Naselja u Sloveniji
 Goriče (Kranj, Slovenija), naselje u općini Kranj
 Goriče (Postojna, Slovenija), naselje u općini Postojna
 Goriče pri Famljah, naselje u općini Divača